Ю́лий Сигизму́ндович За́лькинд (,  — , ) — русский, советский химик-органик, профессор, заведующий кафедрой органической химии Пермского университета (1918—1920), Ленинградского технологического института, заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1947).

Биография 
В 1898 году окончил Петербургский университет. Ученик А. Е. Фаворского.

С 1899 году работал в Петербургском технологическом институте.

С 1903 года читал курс химии в Петербургском технологическом институте. Профессор (с 1930 года).

Преподаватель Высших Женских Политехнических курсов (в 1915 году преобразованы в Женский Политехнический институт, в 1918 году — во Второй Петроградский Политехнический институт).

12 декабря 1917 года Совет Пермского университета избрал приват-доцента Петроградского университета Ю. С. Залькинда на должность ординарного профессора по кафедре органической химии.

С января 1918 по январь 1920 — основатель и заведующий кафедрой органической химии Пермского университета (затем передал эту должность Г. А. Арбузову).

В июне 1918 года вместе с профессорами В. Э. Крусманом, М. В. Птухой, Б. Д. Грековым и ст. ассистентом Гульбисом был командирован в Москву на съезд деятелей высших учебных заведений по вопросам реформы высшей школы. А 6 сентября 1918 года Советом физико-математического факультета он был избран секретарем факультета.

В 1918–1919 учебном году выезжал в Петроград и Вильно для закупки книг, приборов, химреактивов.

Летом 1919 года (в «вакационное время») Ю. С. Залькинд был командирован в г. Томск, на уральские заводы. Во время эвакуации в Томск читал курс химии белков, химии терпенов и химии соединений ароматического ряда. Осенью и зимой 1920/1921 учебного года — в Петроград и Москву для научной работы и с целью оборудования лабораторий.

После возвращения профессуры университета из Томска и Иркутска в 1920 году в силу острой нехватки кадров Ю. С. Залькинду было поручено восстановить работу кафедры неорганической и аналитической химии. Работая в Пермском университете, опубликовал «Лекции по органической химии» (1920). 20 января 1921 года покинул Пермский университет в связи с избранием  профессором Петроградского 2-го политехнического института.

С 1930 — профессор, с 1934 — заведующий кафедрой органической химии Ленинградского технологического института.

Скончался в 1948 году. Похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках Волковского кладбища.

Научная деятельность 
Работы относятся к синтезу органической химии:
 Исследования в области каталитического гидрирования ацетиленовых производных в присутствии коллоидного палладия и платиновой черни (1913 г.); установил влияние положения заместителя в основной цепи на скорость гидрирования.
 Большая группа исследований посвящена магнийорганическим соединениям. Ряд работ посвящён изучению ароматических многоядерных производных.
 Впервые получил йод-фенантрен (1927 г.), предложил оригинальный способ синтеза фенантриламинов из фенатролов.
 Синтезировал и изучил (1930—1935 гг.) ряд непредельных соединений, близких витамину А.
 Работы в области синтеза различных растворителей, пластификаторов и пластмасс.
 Получил геометрические изомеры гликолей и эритритов ацетиленового и диацетиленового рядов.

По его методам организовано производство камфары (из скипидара), тетрахлорфталевой кислоты, стирола и т. п.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени.
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1947).

Избранные работы 
 О действии магния на эфиры галоидозамещенных карбоновых кислот. СПб. 1913 г.
 Ацетилен и его применение. Л. 1925 г.;
 Химия циклических соединений. Л. 1937 г. (4-е изд.)
 Химия органических соединений с открытой цепью. Л. 1937 г. (4-е изд.)
 Органическая химия. Учебник. 1934 г.

Примечания

Источники и ссылки 
 Бальян X. В. Юлий Сигизмундович Залькинд // Журнал общей химии. 1953 г. Т. 23. Вып. 12.
 Залькинд Юлий Сигизмундович  // Санкт-Петербургский государственный университет. Биографика СПбГУ.
 Залькинд Юлий Сигизмундович  // Биография.ру.
 Залькинд, Юлий Сигизмундович  // Универсальная энциклопедия.
 [www.xumuk.ru/bse/983.html Залькинд Юлий Сигизмундович] // ХиМиК. Сайт о химии.
 Ошуркова Р. А. Залькинд Юлий Сигизмундович // Профессора Пермского государственного университета (1916–2001)  / Гл. ред.: В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 279 с. С. 48–49.
 Рыбакова М. Н. История кафедры органической химии (1918—2011)  // Вестник Пермского университета. Серия «Химия». 2011. Вып. 4(4). С. 4–11.

Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Химики Российской империи
Химики СССР
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели физико-математического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели Томского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского технологического института
Похороненные на Литераторских мостках
Авторы учебников